

Бернатув — село в гміні Шпротава Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Бернатув — село в гміні Ґлубчице Ґлубчицького повіту Опольського воєводства